Tangara siete colores, tangara sietecolores, tángara sietecolores, tángara siete colores, tangará siete colores o tangará sietecolores puede referirse a:

 Tangara chilensis, es una especie de ave paseriforme; o
 Tangara fastuosa, es una especie de ave paseriforme.